

Musica 
 Angelo Giacomazzi (1907-1977) – arrangiatore, direttore d'orchestra e compositore italiano

Sport 
 Giovanni Giacomazzi (1928-1995) – calciatore italiano
 Guillermo Giacomazzi (1977) – calciatore uruguaiano